Gossett ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Gossett (1888–1974), US-amerikanischer Politiker
 Ed Gossett (1902–1990), US-amerikanischer Politiker
 Hattie Gossett, US-amerikanische Autorin
 Jeff Gossett (* 1957), US-amerikanischer Footballspieler
 Louis Gossett Jr. (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Philip Gossett (1941–2017), US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Robert Gossett (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Gosset